Heywood steht für:

 Heywood, Stadt in Greater Manchester, England

Heywood ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Heywood (* 1932 als Violet Pretty), britische Schauspielerin
 Charles Heywood (1839–1915), Befehlshaber des amerikanischen Marine Corps
 Eddie Heywood (Edward Heywood junior; 1915–1989), US-amerikanischer Jazz-Pianist und Komponist
 Jean Heywood (1921–2019), britische Schauspielerin
 John Heywood (um 1497–1580), englischer Dramatiker
 Leon Heywood (1952–2014), australischer Snookerspieler
 Pat Heywood (* 1931), britische Schauspielerin
 Stephen Heywood (1969–2006), US-amerikanischer Bauunternehmer
 Thomas Heywood (um 1573–1641), englischer Dramatiker und Schriftsteller
 Tim Heywood, britischer Designer
 Vernon Heywood (* 1927), britischer Biologe

Siehe auch:
 Heywood Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Heywood Lake, See auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Haywood